Нама (Khoekhoegowap, раніше готтентотська мова) — діалектний континуум, поширений на території Намібії, а також Ботсвани та Південно-Африканської Республіки
 Нама — етнічна група, що спілкується мовою нама.
 Нама — солодке червоне вино.
 Нама — улус у Курумканському районі, Бурятії.